Brochon steht für
 Brochon, eine französische Gemeinde im Département Côte-d’Or

Brochon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brochon (1899–1990), Schweizer Politiker (BGB)
 Eric Brochon, Schweizer Wasserballspieler